Langon ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Langon (Gironde) im Département Gironde
 Langon (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Langon-sur-Cher im Département Loir-et-Cher
 Le Langon im Département Vendée

Langón ist der Familienname folgender Personen:

 Ronald Langón (* 1939), uruguayischer Fußballspieler